{{DISPLAYTITLE:(6019) 1991 RO6}}

(6019) 1991 RO6 (1991 RO6, 1971 SS2, 1982 YT4, 1986 TS8, 1989 ED9, 1992 WH9, 1994 CR1) — астероїд головного поясу, відкритий 3 вересня 1991 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,232.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (6001-6100)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1991
Головний пояс астероїдів